Madior peut désigner :
Deux damels du Cayor :
Madior I (Madior Fatim Galogne Fall)
Madior II (Madior Yacine Issa Fall)
Madior Cissé (1919-2007), un érudit et chef religieux musulman sénégalais.
Madior Diouf (1939-), un universitaire et homme politique sénégalais.
Madior Goumbo Cissé (1848-1893), un érudit musulman sénégalais.
Mame Madior Boye (1940-), une personnalité politique sénégalaise, ancien Premier ministre.